Hopfgartenbach steht für folgende Fließgewässer

 Hopfgartenbach (Schraden), Bach in Großthiemig, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Hopfgartenbach (Wildalpen), Bach bei der Ortschaft Hopfgarten in der Gemeinde Wildalpen, Steiermark